До́зовка — исчезнувший посёлок в Гайнском районе Пермского края. Входил в состав Серебрянского сельсовета.

Географическое положение 
Располагался в устье ручья Ыджыдшор при его впадении в реку Дозовка, в 52 км к северо-западу от районного центра пос. Гайны и в 19 км к северо-востоку от посёлков Серебрянка и Берёзовка.

История 
Посёлок был основан в 1931 году спецпереселенцами. В июне 1931 года около 10 000 чел. были доставлены на баржах в деревню Берёзовка, в 19 км к югу от будущей Дозовки. Переселенцы проложили в лесу дорогу и начали строить новый посёлок. Был организован Дозовский лесопункт Гайнского леспромхоза, начальником которого был Степан Егорович Шапоров. В посёлке была построена спецкомендатура, больница, налажен выжег кирпича. В 1932 году открылись 4-классная школа и детские ясли-сад.

По данным на 15 января 1932 года в Дозовке было 284 хозяйства. К 1933 году в живых осталось лишь около 50 семей, остальные погибли от голода, холода и болезней.

В апреле 1935 года посёлок был признан непригодным для обитания и ликвидирован. Все жители переселены в рабочий посёлок Шордын. В 1948 году остатки строений Дозовки и кладбище погибших от голода переселенцев размером в 1 га сравняли с землёй.

В июле 2011 года на месте исчезнувшего посёлка был установлен поклонный крест. Гайнская районная газета «Наше время» написала об этом следующее:

См. также 
 Вадорка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гайнского муниципального района

Исчезнувшие населённые пункты Гайнского района